

Biografia
Nato nel Missouri, all'età di 18 anni si salva miracolosamente da un terribile incidente stradale. Dopo il diploma al college, entra nella polizia, prestando servizio per molti anni come poliziotto nel Midwest. Nel 2005 lascia la divisa ed entra nel mondo dell'hard assieme al fidanzato di lunga data Luke Strong. Debutta come attore pornografico nel film Wrong Side of the Tracks: Part One, sotto la direzione di Chi Chi LaRue. Al suo debutto vince subito un GayVN Award per la miglior scena a due, interpretata con Johnny Hazzard.

Riggz ha lavorato per Rascal Video e Falcon Studios, importanti case di produzione della pornografia omosessuale.

Riggz si esibisce esclusivamente come attivo, ma esegue anche sesso orale da passivo. Finora ha ricoperto il ruolo di passivo solamente nel film Jockstrap, venendo penetrato da Vinnie D'Angelo.

Riggz è noto per la sua fisicità possente, in cui esibisce un corpo muscoloso e depilato, ma è noto per le misure del suo pene circonciso, sia in lunghezza che in diametro. Ha un tatuaggio che raffigura il logo di Superman sul pettorale sinistro.

Riconoscimenti 
Premi
GayVN Award 2006 – miglior scena a due per Wrong Side of the Tracks: Part One (con Johnny Hazzard)

Nomination
Adult Erotic Gay Video Award 2006 – miglior scena a due per Wrong Side of the Tracks: Part One (con Johnny Hazzard)
Adult Erotic Gay Video Award 2008 – miglior scena a due per Jockstrap (con Vinnie D'Angelo)
GayVN Award 2006 – miglior scena a tre per Link: The Evolution

Filmografia 
Wrong Side of the Tracks: Part One (2005)
Night Callers (2005)
Boot Boy (2006)
Delinquents (2006)
Leather Sessions (2006)
No Cover (2006)
Father Knows Best (2007)
Jockstrap (2007)
Link: The Evolution (2007)
Sun Soaked (2007)
Rough Play (2008)

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Attori apparsi in film pornografici di genere gay